Вандејлија има више значења:
 Вандејлија (Илиноис)
 Вандејлија (Мисури)
 Вандејлија (Мичиген)
 Вандејлија (Охајо)